Флаг Калачёвского района является официальным символом Калачёвского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Калачёвского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Калачёвского муниципального района в красном, синем и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Жёлтый (золотой) якорь означает, что город и район славятся речными пристанями, портом, судоходным каналом.

Бунчук и насека — символы военной и гражданской власти атаманов всех степеней указывают, что это донская земля, место традиционного проживания казаков.

Колосья пшеницы — богатый хлебородный край.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением пшеничного колоса